Sezon 1991/1992 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 8 grudnia 1991 w kanadyjskim Silver Star. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 14 marca 1992 w norweskim Vang.

Puchar Świata rozegrany został w 6 krajach i 7 miastach. Najwięcej zawodów zorganizowali Kanadyjczycy, którzy 3 razy gościli najlepszych biegaczy narciarskich świata.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Kazach Władimir Smirnow, a wśród kobiet Rosjanka Jelena Välbe.

W tym sezonie w pucharze świata triumfowała ponownie Jelena Välbe wśród kobiet oraz Bjørn Dæhlie wśród mężczyzn.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki Polaków

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 Kalendarz na stronie skisport365.com 
 Kalendarz na stronie wintersport-charts.info 
 L'Express, 6 stycznia 1992, str. 10 
 Łyžařství 1992, str. 12 i 51/260 

Puchar Świata w biegach narciarskich
1991 w sportach zimowych
1992 w sportach zimowych